

Sigle 
 DOC – Denominazione di origine controllata
 DOC – Disturbo ossessivo-compulsivo
 DOC – composto chimico

Cinema 
 Doc – film del 1971 diretto da Frank Perry

Informatica 
 .doc – formato ed estensione di file

Musica 
 The D.O.C. – rapper statunitense
 D.O.C. – album di Brigantony del 1991
 D.O.C. – album di Zucchero Fornaciari del 2019

Personaggi 
 Doc – Emmett Brown, lo scienziato inventore di una macchina del tempo nella trilogia cinematografica Ritorno al futuro
 Doc – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Doc – personaggio di G.I. Joe
 Doc Hudson – personaggio del film Cars - Motori ruggenti della Pixar
 Doc – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Doc – nome condiviso da due personaggi DC Comics, entrambi membri degli Omega Men
 Doc – personaggio di Transformers

Televisione 
 Doc – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976
 Doc – serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2004
 D.O.C. : Musica e altro a denominazione d'origine controllata – programma televisivo musicale italiano trasmesso negli anni ottanta
 Doc - Nelle tue mani – serie televisiva italiana prodotta nel 2020

Altri progetti